Liga MX Sub-15 (ze względów sponsorskich Liga Bancomer BBVA Sub-15) – nieistniająca już liga młodzieżowa do lat piętnastu piłki nożnej mężczyzn w Meksyku. Występowały w niej drużyny młodzieżowe wszystkich osiemnastu klubów grających w pierwszej lidze meksykańskiej – Liga MX. Rozgrywki były organizowane przez Meksykański Związek Piłki Nożnej. Funkcjonowały w latach 2009–2020.

Rozgrywki były toczone systemem ligowo–pucharowym, nieco zmodyfikowanym względem ligi seniorów; drużyny były podzielone na dwie, dziewięciozespołowe grupy – po cztery najlepsze drużyny z każdej grupy kwalifikowały się do fazy play-off (tzw. Liguilli). Zwycięzca Liguilli zdobywał tytuł mistrzowski. W ciągu roku rozgrywane były dwa niezależne od siebie półroczne sezony – jesienią Apertura, natomiast wiosną Clausura.

W 2020 roku w wyniku wybuchu pandemii COVID-19 rozgrywki przerwano i – jak się okazało – nie zostały już wznowione. W 2021 roku miała miejsce restrukturyzacja meksykańskich lig juniorskich. Zdecydowano się wówczas zastąpić rozgrywki Sub-17, Sub-15 i Sub-13 ligami Sub-18, Sub-16 i Sub-14.

Triumfatorzy

Klasyfikacja medalowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona ligi 

Rozgrywki piłkarskie w Meksyku